Partido Liberal Democrata é o nome de partidos políticos em vários países do mundo como: 

Partido Liberal Democrata (Japão)
Partido Liberal Democrata (Portugal), antigo "Movimento Mérito e Sociedade"
Partido Liberal Democrata (Reino Unido)

Desambiguações de organizações